— железнодорожная станция на линиях Тоёко и Хибия расположенная в специальном районе Мэгуро, Токио. Станция обозначена номером H-01 на линии Хибия. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История
Станция была открыта 28-го августа 1927-го года на линии Тоёко. 
22-го июля 1964-го года была открыта станция линии Хибия.

Планировка станции
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyu Corporation: Станция Нака-Мэгуро 
 Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Нака-Мэгуро